Tony Mitchell (n. 1989) – cestista statunitense
 Anthony Louis Mitchell detto Tony (n. 1992) – cestista statunitense
 Tony Mitchell (n. 1951) – musicista australiano
 Tony Mitchell (n. 1961) – regista canadese di nazionalità britannica